Джон Спе́нсер ():
 Спенсер, Джон (ум. 1522) — английский предприниматель и землевладелец.
 Спенсер, Джон (ум. 1586) — английский землевладелец, шериф и парламентарий.
 Спенсер, Джон (ум. 1600) — английский землевладелец, шериф и парламентарий
 Спенсер, Джон (1708—1746) — британский аристократ и политик.
 Спенсер, Джон, 1-й граф Спенсер (1734—1783) — британский пэр и политик.
 Спенсер, Джон, виконт Элторп (1782—1845) — британский пэр и политик.
 Спенсер, Джон, 5-й граф Спенсер (1835—1910) — британский пэр и политик.
 Спенсер, Джон, 8-й граф Спенсер (1924—1992) — британский пэр, политик и военный.
 Спенсер, Джон Кэнфилд (1788—1855) — американский государственный деятель.
 Спенсер, Джон (1935—2006) — английский снукерист.
 Спенсер, Джон (1946—2005) — американский актёр.
 Спенсер, Джон (род. 1965) — американский рок-музыкант, основатель групп Pussy Galore и Jon Spencer Blues Explosion.
 Спенсер, Джон (род. 1970) — шотландский футболист.